Iets is alternatief of een alternatief als het afwijkt van wat gebruikelijk (conventioneel) is, maar daar niet voor onderdoet, of waarvan zelfs wordt verondersteld dat het beter is. 

Alternatief kan ook een vervangend middel of product betekenen ("het goedkopere alternatief", "het biologische alternatief").

Voorbeelden
 Het alternatief voor dierlijke eiwitten is soja.
 Een taakstraf als alternatief voor de gevangenis.

Alternatieve zienswijze of benadering per discipline
 In de muziek komt het alternatieve aspect naar voren in de stroming van alternatieve muziek
 In de taalkunde: alternatieve spelling
 In de media: alternatieve media
 In de geneeskunde: alternatieve geneeswijze
 In fictie: alternatieve geschiedenis
 In de genetica: alternatieve splicing
 In de economie: alternatieve kosten
 In de culturen: alternatieve cultuur
 In de wiskunde: alternatief (wiskunde)